

Sigle

Motociclismo 
P.C.B Pasotti.Cricca.Bacchilega – marca di moto da competizione nata a Sesto Imolese in Italia negli anni settanta.

Associazioni/Partiti 
Pakistan Cricket Board – associazione pakistana di cricket
Partido Comunista Brasileiro – partito politico brasiliano
Partido Comunista de Bolivia – partito politico boliviano
Pontificia Commissione Biblica

Elettronica/Informatica 
Power Circuit Breaker – interruttore magnetotermico
Printed Circuit Board – circuito stampato
Process Control Block  – struttura dati di un sistema operativo
PCB – sensore piezoelettrico

Altro 
Policlorobifenili – classe di composti organici
 Panama City Beach – una zona di Panama City in Florida (Stati Uniti)

Codici 
 PCB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pondok Cabe (Indonesia)
 pcb – codice ISO 639-3 della lingua pear